Starr King peut désigner :
Le lac Starr King, lac de Californie.
Le mont Starr King, sommet de Californie.